Regius ist der Familienname folgender Personen:

 Henricus Regius (auch Henry de Roy; 1598–1679), niederländischer Philosoph und Mediziner
 Urbanus Regius (1489–1541), deutscher Reformator, siehe Urbanus Rhegius

Siehe auch:
 Titulus Regius, vom englischen Parlament veröffentlichte Erklärung
 Regius-Manuskript, Niederschrift von Regeln der Steinmetzbruderschaften
 Regius Professor, Lehrstühle im Vereinigten Königreich und in Irland
 Codex Regius
 Königspython (Python regius)